Timonow () ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Iwanowitsch Timonow (1863–1931), russischer Generalmajor 
 Wsewolod Jewgenjewitsch Timonow (1862–1936), russischer Eisenbahningenieur und Hydrologe 
 Wsewolod Wsewolodowitsch Timonow (1901–1969), russischer Hydrologe